Saint-Bauzile, commune française de l'Ardèche
 Saint-Bauzile, commune française de la Lozère

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France